Зал славы ИААФ () — зал славы, открытый 8 марта 2012 года президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком на конференции в Стамбуле. Создание зала славы было приурочено к столетию IAAF. Первоначально туда вошли 12 легкоатлетов, которые добились значительных успехов. Ещё 12 легкоатлетов были включены в зал 17 июля 2012 года, в день столетия основания федерации. В ноябре 2013 года в зал были включены ещё 12 спортсменов.

21 ноября 2014 года на церемонии награждения лучших легкоатлетов мира были названы ещё 12 легкоатлетов, которые включены в зал славы IAAF.

Критерии попадания в зал славы 
 Наличие двух золотых медалей Олимпийских игр или чемпионатов мира (летних и зимних).
 На протяжении карьеры спортсмен должен был установить хотя бы один мировой рекорд.
 На момент избрания должно пройти не менее 10 лет после того как спортсмен завершил карьеру.

Члены зала 
Указано гражданство во время спортивной карьеры.
Часть спортсменов завершила карьеру до проведения первого чемпионата мира в 1983 году. У них в соответствующей графе стоит прочерк.

Другие спортсмены, отвечающие критериям 

Указано гражданство во время спортивной карьеры

Примечания

Ссылки 
 Создание зала
 Члены зала
 Критерии попадания в зал

ИААФ
Призы и награды в лёгкой атлетике
Залы славы в спорте по видам спорта